Алтанский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Алтанский наслег — в Амгинском улусе Республики Саха (Якутия).
 Алтанский наслег — в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия).